Лінза — оптичний пристрій
 Електростатична лінза — призначена для фокусування потоків електронів та інших заряджених частинок
 Магнітна лінза — призначена для фокусування потоків електронів та інших заряджених частинок
 Гравітаційна лінза
 Лінза Френеля

В гірничій справі:
 Лінза (форма залягання гірських порід)
 лінза підземної води